Ford Popular
 Popular (sèrie), sèrie de televisió del canal FX Networks dirigida per Ryan Murphy
 Organitzacions:
 Unión Popular de Langreo, club de futbol asturià del municipi de Llangréu
 Exèrcit Popular, diverses organitzacions
 Banco Popular Español, grup bancari d'Espanya
 Partit Popular, diversos partits polítics
 Front Popular, coalicions electorals entre partits amb una sensibilitat democràtica i esquerrana que abasta amplis sectors
 Alianza Popular, diversos partits polítics
 Partit Socialista Popular, diversos partits polítics
 Popular TV, cadena de televisió de difusió en obert a Espanya
 Cultura:
 Cultura popular o folklore és la cultura tradicional particular a un grup ètnic o cultural determinat
 Música popular, conjunt de gèneres i estils musicals que, a diferència de la música tradicional, no s'identifiquen amb grups ètnics concrets
 Art popular (de l'anglès Pop-Art, "Art pop"), moviment artístic sorgit a la fi dels anys 1950 a Anglaterra i els Estats Units
 Seguici popular, apartat patrimonial de les celebracions populars i tradicionals del cicle del Corpus Christi
 Esport:
 Olimpíada Popular esdeveniment esportiu alternatiu als Jocs Olímpics de Berlín de 1936 que finalment no es va realitzar
 Miscel·lània:
 Arquitectura popular, arquitectura realitzada per persones amb escassa formació reglada
 Etimologia popular, establir l'origen d'una paraula basant-se en les creences i opinions de gent no especialitzada en l'etimologia
 Estat Popular de Hesse (Volksstaat Hessen) estat de la República de Weimar (Alemanya)